Tremblay (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Tremblay (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary